Hesse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 A.J. Hesse
 Hermann Albrecht Hesse